Церква Святого Луки (), більш відома місцевим жителям як розбомблена церква (), — колишня англіканська парафіяльна церква в Ліверпулі, Англія. Вона стоїть на розі Беррі-стріт і Ліс-стріт, у верхній частині Болд-стріт.

Церква була побудована між 1811 і 1832 роками і була спроектована Джоном Фостером-старшим і Джоном Фостером-молодшим, батьком і сином, які послідовно працювали землемірами муніципальної корпорації Ліверпуля. Окрім парафіяльної церкви, її також передбачалося використовувати як місце для урочистих богослужінь корпорації та як концертний зал.

Церква була сильно пошкоджена бомбами під час Ліверпульського бліцу в 1941 році і з тих пір стоїть без даху, через, що і отримала свою назву. Зараз вона слугує меморіалом загиблим у війні, а також використовується як місце для проведення виставок і заходів. Церква та прилеглі до неї стіни, ворота та огорожа занесені до Списку національної спадщини Англії, як пам'ятки архітектури класу II*.

Історія 

Місце під церкву було надано Едвардом Смітом-Стенлі, 12-м графом Дербі в 1791 році з умовою, що земля ніколи не буде використовуватися для інших цілей, окрім як для церкви. Плани проектування церкви були вперше складені в 1802 році Джоном Фостером-старшим, землеміром Ліверпульської корпорації, але перший камінь у фундамент був закладений лише 9 квітня 1811 року. Будівельні роботи під наглядом Фостера просувалися повільно, і за цей час в плани були внесені зміни, щоб зробити будівлю придатною як для церемоніального місця поклоніння членів корпорації, так і для використання в якості концертного залу.

У 1822 році було вирішено добудувати до церкви вівтарну частину. Син Фостера, також названий Джоном, взяв на себе роль геодезиста корпорації і продовжив нагляд за будівництвом, внісши подальші зміни в проект в 1827 році. Остаточно будівництво було завершено в 1832 році. Церква була відома як «докторська церква» через її розташування поблизу Родні-стріт, де проживало багато лікарів. Він продовжував використовуватися як концертний зал, а також як церква, доки в 1849 році не було відкрито філармонічний зал на Хоуп-стріт. Між 1864 і 1873 роками В. і Г. Одслі вніс у церкву незначні зміни.

6 травня 1941 року під час «травневого нападу» в Ліверпулі церква була вражена запалювальним пристроєм, який спричинив велику пожежу, залишивши лише згорілий корпус колишньої церкви. Відтоді її прозвали «розбомбленою церквою». Вирішено залишити церкву такою, як вона є, згорілий снаряд, як пам'ять про загиблих внаслідок війни. Церква була визначена як град Будівля II* 28 червня 1952 р. Це середній із трьох класів, який англійська спадщина визначає як «особливо важливі будівлі, що представляють більш ніж особливий інтерес».

Сьогодення 
З 2007 по 2014 рік Urban Strawberry Lunch організовувала щоденне обслуговування Сент-Луїса та координувала проведення виставок і заходів на його території. Крім того, вони організовували покази фільмів, а також багато танцювальних, поетичних і театральних вистав.

У 2014 році Амброз Рейнольдс, колишній художній керівник Urban Strawberry Lunch, разом з іншими членами громади створив нову організацію «Бомбардована церква», названу на честь розмовної назви будівлі. З того часу вони продовжують роботу, розпочату USL, підтримуючи церкву як творчий центр для місцевої громади.

Архітектура

Втрачені особливості 
Спочатку було двопрохідне, а нава мала рифлену стелю, яка була «багато орнаментована». В результаті бомбардування було втрачено весь дах і аркади, що відокремлювали проходи від нави. Також втрачено дах вежі. Багато вікон містили вітражі, але зараз залишилися лише фрагменти скла. Там було кільце з восьми дзвонів, відлитих у 1818 році Вільямом Добсоном з Даунхем-Маркету вартістю 645 фунтів стерлінгів (equivalent to £50,000).). [12] В результаті пожежі 1941 року п'ять дзвонів впали з вежі, а інші три були сильно тріснуті. Годинник, виготовлений Roskell's з Дербі, також впав на землю. Вогнем також знищено триручний орган. Він був створений Греєм і Девісоном у 1865 році, а вдосконалення були внесені до нього Рашвортом і Дріпером у 1902 році.

Залишилася структура 

Собор Святого Луки побудований з тесаного пісковика в перпендикулярному стилі. Його план на даний момент складається з п'ятибанної нави, чотирибанного вівтаря з апсидальним завершенням і західної вежі. У кутах між баштою і навою, між навою і приділом є притвори. Вежа триступенева, з багатокутними контрфорсами по кутах. Нижній ярус вежі містить західний вхід. У середньому ярусі з усіх боків трисвітлові вікна, регульований фриз, циферблат годинника. У верхньому ярусі розташовані чотирисвітлові вікна під огівальними формами капота. На вершині вежі знаходиться зубчастий парапет з плоскими вершинами по кутах. Усередині вежі знаходиться чавунний каркас дзвону, виготовлений у 1828 році Джорджем Гіллібендом. Вважається, що це перша металева рама дзвона, виготовлена в світі. Уздовж боків нави розташовано п'ять трисвітлових вікон, розділених фільончастими контрфорсами, які піднімаються до зубчастих шпилів. Вікна з боків приділу також мають три світильники, а східне вікно має п'ять світильників. Контрфорси вівтаря піднімаються до восьмикутних завершень з плоскими вершинами. Всередині костелу збереглася мурована арка приділу. Під церквою знаходиться крипта, яка недоступна для широкого загалу. В одному з його вікон зберігся вітраж із зображенням печінки птаха.

Зовнішні особливості 

Територія навколо церкви ніколи не використовувалася для поховань, а в 1885 році була закладена як сад. Спочатку він був обгороджений суцільною стіною з дверними отворами під стрільчастими арками. Між 1829 і 1832 роками його замінив Джон Фостер, молодший, на поточний корпус. Він складається з чавунних перил на стінах з пісковику та чавунних воріт між опорами з пісковику. Сходинки ведуть з усіх боків до навколишніх вулиць. Стовпи воріт обшиті панелями та мають зубчасті головки. Вся структура була позначена як Grade Будівля II* 14 березня 1975 р. На церковному подвір'ї знаходиться меморіал жертвам голоду в Ірландії, створений Емоном О'Дочерті, який був споруджений на честь тих, хто загинув унаслідок голоду в Ірландії в середині 19-го століття. Він був відкритий президентом Ірландії в 1998 році і має написи гельською та англійською мовами. У саду також є скульптура різдвяного перемир'я, відома як «Всі разом зараз» Енді Едвардса, яка зображує британських і німецьких солдатів, які починають футбольний матч на Різдво 1914 року.

Див. також 

 Будинки категорії II* у Мерсісайді

Список літератури

Посилання 

 Історія розбомбленої церкви Святого Луки
 Коротка стаття в Liverpool Echo
 Календар подій
 Фотографії з Liverpool Pictorial

Церкви в Ліверпулі
Британські церкви розбомбила авіація Люфтваффе
Архітектура готичного відродження в Мерсісайді
Церковні споруди готичного ренесансу в Англії
Церкви Великої Британії